Села:
 Новокатеринівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Новокатеринівка — Донецька область, Кальміуський район
 Новокатеринівка — Миколаївська область, Веселинівський район
 Новокатеринівка (Каховський район) — колишнє село в Херсонській області.

Залізниця:
 Новокатеринівка — роз'їзд Херсонської дирекції Одеської залізниці